Ein Froschmaul steht für:

 einen spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Helm, der den gesamten Kopf und einen Teil der Brust bedeckte. Insbesondere bei ritterlichen Turnieren bot diese Helmform ein Höchstmaß an Sicherheit, siehe Stechhelm
 eine Abdeckung für eine Entlüftungsöffnung
 eine geschwungene Dachgaube, siehe Fledermausgaube
 eine bauchige Glockenart. Die Froschmaulglocke hat einen bauchigen Klangkörper und eine froschartige Öffnung auch "Mund" genannt. Wie bei allen Glocken wird meistens der Durchmesser der Glocke angegeben. Z.B. bei einer "18er" ist die Öffnung 18 cm breit
 den Titel einer Kurzgeschichtensammlung des Kinder- und Jugendbuchautors Andreas Steinhöfel
 11 Vogelarten aus der zur Familie Eulenschwalme gehörenden Gattung Batrachostomus Froschmäuler
 eine Klingenform an Stangenwaffen, siehe Froschmaul (Waffe)
 Hedelfinger Riesenkirsche, eine Knorpelkirsche
 einen grünen Antiskimming-Aufsatz am Kartenschlitz von Geldautomaten